Lingen kan syfta på:

 Lingen, England – en ort och civil parish i Herefordshire, England
 Lingen, Niedersachsen – stad i Niedersachsen, Tyskland
 Lingen, Nordrhein-Westfalen – en ort i Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Grevskapet Lingen – ett grevskap i Tysk-romerska riket
 Landkreis Lingen – en Landkreis i Tyskland 1885–1977
 Lingen Lake – en sjö i Kenora District, Ontario, Kanada
 Kali Lingen – en flodgren i Jawa Tengah, Indonesien

Personer
 Reinhold Johan von Lingen (1708–1785), en svensk friherre och generallöjtnant
 Theo Lingen (1903–1978), en tysk skådespelare och regissör
 Lingen (ätt)